Ангел войвода може да се отнася за:

 Ангел Бараков български хайдуин и революционер от село Белотинци;
 Ангел Зотев от село Дрипчево, български хайдутин от II половина на 18 – I половина на 19 век;
 Ангел Кариотов от село Козлук, български хайдутин (1812 – 1862-65);
 Ангел войвода, български хайдутин от Прилеп;
 Ангел Атанасов (1850-1881), български опълченец и революционер от Цер, Кичевско
 Ангел войвода, село в България.